Edgar Barrier – attore statunitense
 Maurice Barrier – attore francese
 Sylvain Barrier – pilota motociclistico francese

Pagine correlate
 The Barrier